Холл может означать:
 Холл — помещение.

Фамилия

Псевдоним 
 Грейсон Холл (настоящее имя — Ширли Гроссман; 1922—1985) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1964 году.
 Лена Холл (настоящее имя — Селина Консуэла Габриэлла Карвахаль; род. 1980) — американская актриса, певица и автор песен.
 Роксанна Холл (настоящее имя — Анджела Макклауд; род. 1976) — британская порноактриса.

Топоним 
 
 Уайт-Холл — город в округе Джефферсон (штат Арканзас, США).
 Холл — остров штата Аляска в Беринговом море рядом с западным побережьем штата.
 Холл — деревня на северо-западе Австралийской столичной территории на границе с Новым Южным Уэльсом.
 Шир-Холл — здание в Монмуте (Уэльс), которому присвоен статус I уровня культурного наследия Великобритании.

См. также 
 Эффект Холла
 Кратер Холла (Луна)
 Кратер Холла (Фобос)
 «Энни Холл»
 Мюзик-холл
 
 
 Холланд